Termin OPN ima više značenja.

 Osteopontin (OPN) je protein koji je izražen u kostima.
 Optika i protonika vesti () je magazin.